La GAZ Kortež era una limousine prodotta dalla GAZ dal 1998 al 2003 in sostituzione della limousine GAZ-9000 che non ebbe molto successo ed è considerata da molti un prototipo. Questa volta la nuova limousine era basata sulla GAZ-31029 ma era più lussuosa, aveva un motore V8 più potente ed era più confortevole e nel complesso migliore del veicolo originale su cui era basata. A differenza dei suoi predecessori, il suo predecessore, il nuovo veicolo ha avuto più successo e ne sono state costruite circa 105 unità tra il 1998 e il 2003. Meccanicamente, il veicolo era simile alla vecchia limousine GAZ-9000, ma era leggermente più moderno in termini di design e più lussuoso.

Nel 2003 la limousine ha smesso di essere prodotta a favore della sua variante più moderna chiamata GAZ Kortež B. Sia la GAZ Kortež che la Kortež B hanno molte differenze rispetto ai modelli originali su cui si basano, la prima è che la limousine le varianti hanno airbag, qualcosa che i modelli berlina originali non hanno. Nel 1998 5 di questi veicoli sono stati esportati a Cuba, sia per uso presidenziale sia per taxi. Il veicolo può ospitare circa 6-9 persone a seconda della versione, poiché sono state prodotte anche circa 15 versioni allungate che avevano telaio e telaio più rinforzati.

Note 

Automobili GAZ